Termin GPSI ima više značenja.

 GTP difosfokinaza, enzim
 Serijalni interfejs opšte namene ()